Helmut Kraus ist der Name folgender Personen:

* Helmut Kraus (Meteorologe) (1930–2019), deutscher Physiker und Meteorologe 
 Helmut Kraus (Fußballspieler) (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Helmut Kraus (Eisschnellläufer) (* 1952), deutscher Eisschnellläufer und Eisschnelllauftrainer 

Siehe auch:
 Helmut Krauss (1941–2019), deutscher Schauspieler
 Helmuth Krauss (1905–1963), österreichischer Schauspieler
 Helmut Krause